De Ginkel, een heidegebied in de Gelderse gemeente Ede
 Ginkel (Leersum), een buurtschap in de gemeente Utrechtse Heuvelrug